Хоргоский тракт — автомобильная дорога (магистраль), соединяющая город Алма-Ату со станцией Алтынколь южнее Хоргоса в Казахстане — часть международного проекта Западная Европа — Западный Китай. Общая длина составляет 304 километра. Часть казахстанской автотрассы А-2 с номером A - 19 , европейского  и азиатского  маршрутов.

История 
Автомобильная магистраль строилась с 2012 по 2017 годы как часть «МТК Европа — Западный Китай» в рамках международных обязательств Казахстана. В сооружении трассы принимали участие около 3000 человек. Часть новой дороги была объединена с Кульджинским трактом. Казахстанский участок трассы берёт своё начало от Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» на границе с Китаем.

Участки трассы, проходящие через пустынную и полупустынную зоны защитили новым способом — раньше высаживали деревья вдоль трассы, сейчас же барханы накрывают сеткой, благодаря чему они зарастают травой и укрепляются. На протяжении всего пути, в некоторых местах сделаны переходы для прогона скота (скотопрогоны). Через реку Или построен новый автомобильный мост, старый реконструировали.

После Чилика есть развязка с поворотом на Кегень и на Кольжат. До Чарынского каньона 25 км по степи. Параллельно местами идёт с железной дорогой Жетыген — Алтынкуль.

См. также 
 Кульджинский тракт (Алма-Ата)

Примечания

Статьи и публикации

Ссылки 
 
 Внешние медиафайлы
 

Улицы Алма-Аты
Дороги Казахстана
Автомагистрали Казахстана